Moridae är en familj av fiskar som ingår i ordningen torskartade fiskar (Gadiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Moridae 110 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Moridae